Banana - fruto da bananeira
 Banana Bowl
 Bananas (filme) - filme americano de 1971 escrito e dirigido por Woody Allen
 Bananas (álbum) - álbum de 2003 da banda inglesa de rock Deep Purple

Pessoas 
 Banana Yoshimoto
 Canaan Sodindo Banana
 Milton Banana

Peixes
 Albula vulpes
 Nebris microps